Ptolémée Mennaeus souverain hellénistique du 
 Ptolemaeus (cratère), un cratère lunaire

Voir aussi